Olegario hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Olegario Bonestruga, obispo de Barcelona y arzobispo de Tarragona.
Olegario de los Cuetos y Castro, marino y militar.
Olegario G. Cantón y Cámara, empresario e ingeniero mexicano.
Olegario González de Cardedal, sacerdote y teólogo.
Olegario Lazo Baeza, militar y escritor chileno.
Olegário Manuel Bartolo Faustino Benquerença, árbitro portugués de fútbol.
Olegario Molina Solís, abogado, empresario y político mexicano.
Olegario Vázquez Aldir, empresario mexicano.
Olegario Vázquez Raña, empresario mexicano de origen español.

Lugares
Presidente Olegário, municipio brasilero del estado de Minas Gerais.
Olegario Víctor Andrade, municipio argentino de la provincia de Misiones.
Parroquia Olegario Villalobos del municipio maracaibo del Estado Zulia.
Estadio Municipal Doctor Olegario Henríquez Escalante en la ciudad de San Antonio, Región de Valparaíso, Chile.

Además
Olegario Víctor Andrade (desambiguación)